Auktornamnet Schinz syftar på endera av följande personer:
 Hans Schinz  (1858 – – 1941] inom växttaxonomin
 Heinrich Rudolf Schinz (1771 – – 1861) inom djurtaxonomin